Bramesfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Bramesfeld (1893–1969), deutscher Arbeitswissenschaftler
 Friedrich Adolf Bramesfeld (* 3. Mai 1833), deutscher Pastor und Superintendent